Johannes Wegelius kan syfta på:

 Johannes Wegelius den äldre
 Johannes Wegelius den yngre